90 км, 90-й киломе́тр — топоним в пост-СССР. Название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Путевая Усадьба 90 км — бывший посёлок в Кольском районе Мурманской области. Входил в сельское поселение Тулома.

Название имеют остановочные пункты:
 90 км (платформа Казанского направления МЖД) — на линии Москва — Черусти в Московской области
 90 км — Южно-Уральская железная дорога
 90 км — на линии Санкт-Петербург — Оредеж
 90 км (платформа Ярославского направления МЖД) — на линии Москва — Ярославль в Московской области
 90-й километр (платформа, Выборг — Хийтола жд) на линии Выборг — Хийтола, Октябрьская железная дорога.
 90 км (пост) — Юго-Восточная железная дорога
 90 км (разъезд) — Юго-Восточная железная дорога
 90 км — в посёлке Нижние Серогозы, Великолепетихский район, Херсонская область, Украина